Het ATP-toernooi van Miami 1998 (met de officiële naam Lipton Championships 1998) werd gespeeld van 16 tot en met 29 maart 1998. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Tennis Center in Crandon Park in Key Biscayne, Florida.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Miami
ATP-toernooi van Miami